Kall ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Kall, Gemeinde im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Kall (Schweden), Gemeinde in Schweden

Gewässer:
 Kall (Rur), linker Zufluss der Rur in Zerkall, Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kall oder Kallbach (Urft), linker Zufluss der Urft in Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Kall ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Kall (1742–1809), preußischer Generalmajor
 Georg Friedrich von Kall (1781–1813), preußischer Major und Regimentskommandeur
 Martin Kall (* 1961), deutscher Manager
 Rolf Hummel-Kall (* 1939), Schweizer Zeichner und Grafiker
 Toomas Kall (* 1947), estnischer Schriftsteller, Dramatiker und Humorist

Siehe auch:
 Call
 Kal
 Kallbach